Mełno bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 ein Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gmina Świedziebnia
 ein Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gmina Gruta
 Mełno (See), ein See in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern

Siehe auch
 Mełno-Cukrownia